Gessius ist der Name folgender Personen:

 Gessius Bassianus Alexianus, der spätere Kaiser Severus Alexander
 Gessius Florus, römischer Prokurator in Judäa
 Gessius, Praefectus praetorio von Illyricum und Bruder der Kaiserin Aelia Eudocia